Setchellanthaceae – rodzina z rzędu kapustowców (Brassicales). Jest to takson monotypowy z jednym rodzajem Setchellanthus obejmującym jeden gatunek – Setchellanthus caeruleus. Jest to krzew występujący w Meksyku. Jest endemitem pustyń Chihuahua i Tehuacán. Nie ma znaczenia ekonomicznego.

Morfologia 
 Pokrój Krzew z krótkopędami i długopędami, pokrytymi sztywnymi włoskami.
 Liście Skrętoległe, ogonkowe, bez przylistków.
 Kwiaty Pojedyncze w kątach liści na długopędach. Sześć działek kielicha jest zrośniętych całkowicie, podczas kwitnienia rozdzielają się na jedną lub dwie klapy. Są one zmięśniałe u nasady. Sześć płatków korony ma barwę liliowo-niebieską. Pręcików jest (40-) 60–76, wyrastają w około 6 okółkach. Na krótkim gynoforze wzniesiona jest górna zalążnia tworzona przez trzy owocolistki. W każdej z trzech komór znajduje się 10–14 zalążków. Na szczycie krótkiego słupka znajdują się trzy znamiona.
 Owoce Torebki zawierające 3 do 10 nasion.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu kapustowców o niepewnej pozycji w obrębie rodziny.

Przypisy 

Kapustowce